

Architettura
 Huis Bergh – castello della cittadina olandese di 's-Heerenberg

Geografia
 Bergh – località dei Paesi Bassi situata nella municipalità di Montferland

Persone
 Larry Bergh – ex cestista statunitense
 Rikard Bergh – ex tennista svedese

Pagine correlate
 De Bergh
 Van den Bergh